Bunium junceum är en flockblommig växtart som beskrevs av Margot och Georges François Reuter. Bunium junceum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
junceum